Михаи́л Ко́шелев:
 Кошелев, Михаил Тимофеевич (1911—1979) — Герой Советского Союза, гвардии сержант.
 Кошелев, Михаил Тихонович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.